Ян Полак:
 Полак, Ян (1435—1519) — польский художник.
 Полак, Ян (род. 1981) — чешский футболист, полузащитник.
 Полак, Ян (род. 1989) — чешский футболист.